Saurolophinae – podrodzina ornitopodów z rodziny hadrozaurów (Hadrosauridae). Żyły w późnej kredzie na terenach dzisiejszych obu Ameryk i Azji.

Klasyfikacja 
Po raz pierwszy jako klad Saurolophinae zostały zdefiniowane przez Prieto-Márquez w 2010 roku. Hadrozaury dzieliły się tradycyjnie na dwie podrodziny: Hadrosaurinae i Lambeosaurinae, jednak z ostatnich analiz kladystycznych wynika, że hadrozaur (Hadrosaurus) może być bazalnym przedstawicielem Hadrosauridae i nie należy do żadnej z dwóch podrodzin. Z tego też powodu został zdefiniowany klad Saurolophinae do którego należy większość rodzajów z dawnego Hadrosaurinae (np. zaurolof, szantungozaur czy grypozaur) oprócz hadrozaura.

Kladogram:

Przypisy